est la formule brute de plusieurs isomères

 indoxyle, numéro CAS 
 oxindole, numéro CAS 
 mandélonitrile, numéro CAS